Berkel (rivier), een rivier in Duitsland en Nederland
Berkel en Rodenrijs, een voormalige gemeente in Zuid-Holland
Berkel (dorp), de oude dorpskern in deze voormalige gemeente
Polder Berkel, een voormalig waterschap in Zuid-Holland rond deze plaats
Station Berkel, een voormalig station in deze plaats
Berkel Westpolder (metrostation), Station Berkel Westpolder, een station in deze plaats
Berkel-Enschot, een voormalige gemeente en plaats in Noord-Brabant
Station Berkel-Enschot, een station in bovengenoemde gemeente
Berkel (heerlijkheid), een middeleeuwse heerlijkheid in het graafschap Vlaanderen
Berkel (buurtschap), een buurtschap in Tilburg
Berkelland, een gemeente in de Achterhoek
Berkel (1860), een Nederlands schroefstoomschip der vierde klasse

Van Berkel 
Van Berkel kan verwijzen naar:
Van Berkel, een onderneming die zich bezighield met het maken van weegschalen, vleessnijmachines en vliegtuigen.
VBG/van Berkel-BSG Pinkstertoernooi, een vierdaags schaaktoernooi Bussum

Personen
Adriaan van Berkel, een Nederlandse ontdekkingsreiziger
Anton van Berkel, een Nederlandse dammer 
Ben van Berkel, een Nederlandse architect
Gerard van Berkel, Heer van Asten
Goossen van Berkel, Heer van Asten
Klaas van Berkel, een Nederlandse wetenschapshistoricus 
Rutger van Berkel, een 16e-eeuws bouwer
Theo van Berkel, pseudoniem voor de schrijver Nico van Suchtelen

Zie ook
Berkelpoort (doorverwijspagina)